Jméno Hermann Gassner nese několik následujících osobností:
 Hermann Gassner senior (* 1959) – německý automobilový závodník
 Hermann Gassner junior (* 1988) – německý automobilový závodník